Deflexula — рід грибів родини птерулові (Pterulaceae). Назва вперше опублікована 1950 року.

Класифікація 
До роду Deflexula відносять 17 видів:

Примітки

Джерела 
 Corner, E.J.H. 1950. A monograph of Clavaria and allied genera. Annals of Botany Memoirs. 1:1-740 — P.394

Роди грибів
Птерулові